Tlacotepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tlacotepec, Puebla, ort, Ahuacatlán, 
 Tlacotepec, Zacualpan, ort, 
 Tlacotepec, General Heliodoro Castillo, ort, 
 Tlacotepec, Michoacán de Ocampo, ort, Tlalpujahua, 
 Tlacotepec, Tlacoapa, ort, 
 Tlacotepec, Mochitlán, ort, 
 Tlacotepec, Atlixtac, ort, 
 Tlacotepec, Copanatoyac, ort, 
 Tlacotepec, Huitzilac, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar